Chariots of Fire bezeichnet:
 Chariots of Fire, Originaltitel des britischen Spielfilms Die Stunde des Siegers von Hugh Hudson (1981)
 Chariots of Fire, Musikstück von Vangelis
 Chariots of Fire (Album), Musikalbum von Vangelis